Кончини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кончини, Кончино (1569—1617) — итальянский авантюрист, фаворит французской королевы Марии Медичи.
 Кончини, Эннио де (1923—2008) — итальянский сценарист и режиссёр.